Semipunctoribates är ett släkte av kvalster. Semipunctoribates ingår i familjen Punctoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Semipunctoribates